Lupus z łac. – wilk
 Lupus – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Missouri, w hrabstwie Moniteau
 Lupus – męskie imię
 Canis lupus – wilk (zwierzę)
 Lupus – Wilk (gwiazdozbiór)
 Lupus (herb szlachecki)
 Lupus (komiks) – seria komiksowa autorstwa Frederika Peetersa.
 Lupus – wydawca m.in. PCkuriera, Entera, Magazynu Amiga, Gamblera i miesięcznika Electra.
 Lupus z Troyes (biskup)
Lupus (zm. między 1181 a 1187) – biskup płocki
Lupus (? - ok. 666) – książę Friuli
Lupus (ur. ? – zm. 752) – książę Spoleto
Lupus I (również Lupo, Loup, Lobo, Otsoa, Otxoa) – książę Gaskonii i Akwitanii
Lupus II (zm. 778) – książę Gaskonii
Lupus Thomas SJ (1719 - 1792) – błogosławiony Kościoła katolickiego
Lupus z Sens lub Leu z Sens
 konsulowie rzymscy:
 Publius Rutilius Lupus 
 Cornelius Lupus 
 toczeń rumieniowaty układowy (łac. systemic lupus erythematosus) – choroby tkanki łącznej
lupus pernio – odmiana sarkoidozy
Lupus Dei – album grupy power metalowej Powerwolf
Lupus Electro – album studyjny polskiej piosenkarki Natalii Nykiel

Zobacz też 
 Wilk